Slag har mange betydninger, både bogstavelige og overførte:

 Dueslag
 Hjerteslag – forældet betegnelse for hjertestop/akut myokardieinfarkt
 Hjerteslag – 60 hjerteslag i minuttet giver en puls på 60
 Slag (klædning) f.eks. regnslag
 Slag (krig) – Militær træfning, oftest som del af en krig
 Søslag – en krigshandling til søs
 Slag (kødstykke) til bl.a. rullepølse
 Slag (stød)
 Slagteknik på trommer
 Slagtilfælde – hjerneblødning.